Петрушечник () — олиготипный род растений семейства .

Представители рода встречаются в Европе и Малой Азии.

Ботаническое описание 
Двулетние травы с ветвистым стеблем и дважды перистыми листьями.

Зубцы чашечки незаметные; лепестки беловатые, округлые, глубоко выемчатые и в выемке с загнутой внутрь долькой.

Плод широко яйцевидный, несколько сжатый с боков, на спайке суженный, двойчатый; полуплодики с пятью нитевидными рёбрами, столбик двураздельный, белок со стороны спайки плоский.

Классификация 
Род насчитывает 2 вида:

 , европейский вид.
  — малоазиатский вид.

Примечания

Литература 
 

Зонтичные
Пряности
Флора Евразии